Banff hace referencia a:

 Banff (Aberdeenshire), Escocia
 Banff (Alberta), Canadá
 Banff (cráter)